Almeida puede referirse a:

Lugares

En Colombia 
 Almeida, municipio de la provincia del Oriente, en el departamento de Boyacá.

En España 
 Almeida de Sayago, municipio de la provincia de Zamora en la comunidad autónoma de Castilla y León.

En Portugal 
 Almeida, parroquia o feligresía portuguesa del municipio homónimo
 Almeida, villa portuguesa perteneciente al distrito de Guarda, región Centro y en la subregión de Beira Interior Norte.